Tyldesley ist der Name von

 Catherine Tyldesley (* 1983), britische Schauspielerin
 Joyce Tyldesley (* 1960), britische Ägyptologin

Tyldesley bezeichnet

 Tyldesley (Greater Manchester), eine Stadt im Metropolitan Borough of Wigan